IDN - 3-literowy kod ISO - Indonezja
 IDN - Internationalized Domain Name